Фрейкс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрейкс, Джеролд (род. 1953) — американский филолог-германист и медиевист.
 Фрейкс, Джонатан (род. 1952) — американский актёр и режиссёр.